Ампару (порт. Amparo) — топоним.

 Ампару — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. 
 Ампару — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. 
 Ампару — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.

См. также 
 Епархия Ампару
 Ампару-ди-Сан-Франсиску — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сержипи.
 Ампару-ду-Серра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.